Augenthal ist der Ortsname von

 Augenthal (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Augenthal (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Augental
 Auggenthal
 Augenthaler